Ruggiero est un nom propre qui peut servir de prénom, de patronyme ou de toponyme.

Toponyme

Torre di Ruggiero, commune italienne.

Patronyme

 Angela Ruggiero (née en 1980), joueuse américaine de hockey sur glace ;
Angelo Ruggiero (1940-1989), caporegime de la Famille Gambino ;
Gene Ruggiero, monteur américain ;
Jérôme Ruggiero,  styliste italien ;
Patrice Ruggiero, karatéka français ;
Renato Ruggiero, homme politique italien.

Prénom
Ruggiero Ricci, violoniste américain.
Ruggiero Rizzitelli, footballeur italien.
 Pour les personnalités portant ce prénom, voir : .

Musique 
 Ruggiero, basse harmonique d'origine italienne (), support à variations.
 Ruggiero est un opéra de Johann Adolph Hasse, sur un livret de Pietro Metastasio, créé à Milan le , inspiré d'un épisode du Roland furieux de l'Arioste.

Homonymie de patronyme italien